Кудобинцы () — село,
Млыновецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122686005. Население по переписи 2001 года составляло 396 человек .

Географическое положение 
Село Кудобинцы находится на правом берегу реки Восточная Стрыпа,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Кудиновцы,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Тустоголовы.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1598 год — дата основания.

Примечания